Sale puede referirse a:

 Salé, una ciudad de Marruecos 
 Sale (Gran Mánchester), una localidad situada en el condado de Gran Mánchester, en Inglaterra
 Sale (Italia) es una localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Sale (Tracia), la antigua ciudad griega de Tracia
 República de Salé, la república de corsarios
 Sale Marasino, localidad y comuna de la provincia de Brescia, región de Lombardía, Italia